P2P steht als Abkürzung für:

 Pay-to-Play, Bezahlkonzept für Onlinespiele
 Peer-to-Peer, die Kommunikation unter Gleichen, bezogen auf ein Rechnernetz
 Person-to-Person, Mobile-Payment unter Privatpersonen
 Point-to-Point, eine Direktverbindung
 Procure-to-Pay, die Prozesskette von der Beschaffung zur Zahlung in der Betriebswirtschaftslehre

Abkürzung